Маломице:

 Маломице — гмина (волость) в Польше, входит в Жаганьский повят, Любушское воеводство.
 Маломице — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Жаганьский повят.